El término Museo de Ciencias Naturales puede referirse:

 al Museo Argentino de Ciencias Naturales;
 al Museo de Ciencias Naturales Arturo Illia;
 al Museo de Ciencias Naturales Augusto Schulz;
 al Museo de Ciencias Naturales (Panamá);
 al Museo de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann;
 al Museo de Ciencias Naturales de Álava;
 al Museo de Ciencias Naturales de Barcelona;
 al Museo de Ciencias Naturales de Chiclayo;
 al Museo de Ciencias Naturales de España;
 al Museo de Ciencias Naturales de Houston;
 al Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza;
 al Museo de Ciencias Naturales de la Fundación Zoobotánica de Río Grande del Sur;
 al Museo de Ciencias Naturales de Valencia.

Véase también 
 Museo de Historia Natural
 Museo Nacional de Historia Natural